Лицо ангела () — польская драма 1970 года, режиссёр Збигнев Хмелевский
 Лицо ангела () — итальянский криминальный триллер 2012 года, режиссёр Андреа Порпорати
 Лицо ангела () — британский триллер 2014 года, режиссёр Майкл Уинтерботтом
 Лицо ангела () — итальянский мини-сериал 2011 года, режиссёр Эрос Пульелли